Кото́вський — українське й польське прізвище.
 Котовський Анатоль Харитонович (1921—1992) — український письменник і журналіст
 Котовський Григорій Іванович (1881—1925) — радянський військовий та політичний діяч
 Котовський Людвіг Іванович (1900—1947) — український архітектор

Котовський — селище, Іжморський округ, Кемеровська область
 Котовський — хутір, Урюпінський район, Волгоградська область

Українські прізвища
Польські прізвища